Als Ora serrata bezeichnet man in der Anatomie
 die kreisrunde Übergangslinie der Pars optica der Retina (Netzhaut) in die Pars caeca, welche den Ciliarkörper und die Iris überzieht. Die Ora serrata liegt ca. 8,5 mm hinter dem Limbus. Sie ist die Übergangszone vom sehenden Teil der Netzhaut zum blinden Teil der Netzhaut. Das Pigmentepithel und die äußere Grenzmembran gehen in das Gewebe des Ziliarkörpers über. Die übrigen Schichten der Retina reduzieren sich zu einer Lage unpigmentierter Zellen. Diese Zellen bilden dann die äußere Lage des Ziliarepithels d. h. die äußere Schicht des (zweischichtigen) Epithels des Ziliarkörpers.
 die Z-Linie des Magenmundes (der Kardia)